Die Garanti Koza Sofia Open 2016 waren ein Tennisturnier, welches vom 1. bis 7. Februar in Sofia stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2016 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Montpellier die Open Sud de France und in Quito die Ecuador Open Quito gespielt. Beide zählten, genau wie die Garanti Koza Sofia Open, zur Kategorie der ATP World Tour 250.

Die erste Ausgabe des Turniers konnte Roberto Bautista Agut für sich entscheiden. Im Finale setzte sich der Setzlistenerste mit 6:3 und 6:4 gegen Viktor Troicki durch und konnte damit seinen vierten Turniersieg verbuchen und seinen bereits zweiten nach Auckland im Jahr 2016. Im Doppel siegte die Paarung aus Wesley Koolhof und Matwé Middelkoop im Finale gegen Philipp Oswald und Adil Shamasdin mit 5:7, 7:69 und [10:6]. Sie gewannen damit jeweils ihren ersten ATP-Doppeltitel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 463.520 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten liegen bei 520.070 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Garanti Koza Sofia Open 2016 fand vom 31. Januar bis 1. Februar 2016 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Garanti Koza Sofia Open 2016 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen (Preisgelder für den Doppelwettbewerb pro Team).

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 100 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 98 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 92 kB)

ATP World Tour 2016
Tennisturnier in Sofia